Ochotschewka () ist der Name russischer Orte:

 Ochotschewka (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Ochotschewka (Schtschigry), Dorf im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk
 Ochotschewka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch